|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Lindlar

Weblinks

Einzelnachweise 

Lindlar
!